Andrew Davis (ur. 1944) – angielski dyrygent
 Andrew Davis (ur. 1946) – amerykański reżyser